Rampe peut faire référence à :

Architecture — Urbanisme 

 une rampe d'accès : plan incliné permettant aux personnes à mobilité réduite, aux charges roulantes ou aux animaux de passer d'un plan à l'autre, parfois entrecoupée de pas-d’âne
 rampe de lancement : plan incliné qui permet de lancer des avions catapultés, des fusées et divers engins propulsés par fusées.
 rampe de mise à l'eau : plan incliné permettant la mise à l'eau des navires.
 une rampe d'appui : partie du garde-corps d'un escalier aussi appelée main courante.
 une rampe est, dans les métiers du bâtiment, une section (ou suite de marches) d'escalier entre deux paliers.
 Une rampe est un terrain incliné servant de voie d'accès ; par extension, ce terme est devenu une appellation particulière de rue.

Électricité 
 La fonction rampe, un signal dont la première dérivée dans le temps est constante en électronique. On réalise aisément une rampe de tension avec une source de courant qui alimente un condensateur. La tension aux bornes de la capacité vaut : U(t) = U(0) + C I t U(t) = tension à l'instant t C = capacité du condensateur I = courant de la source 0 = l'instant où la source est enclenchée

Hydrologie 
 la Rampe, un ruisseau belge.
 une rampe, un aménagement de rivière désignant un ouvrage permettant de franchir une différence de hauteur du lit d’un cours d’eau.

Sport 
 rampe : en sport, piste utilisé par les pratiquants de ski, snowboard, skateboard, roller, trottinette ou BMX. En sport de skatepark, la rampe désigne un module du skatepark qui permet de s'élancer et de se propulser en l'air. La rampe est également le nom d'une sous-discipline du skateboard, du roller et du BMX.

Théâtre 
 la rampe, un dispositif d'éclairage au théâtre : voir aussi feux de la rampe.
 La Rampe (1915-1937), magazine théâtral illustré

Militaire et maritime 

 Une rampe d'abordage permet à un navire de guerre amphibie de déployer des véhicules directement sur la terre ferme.

Notes et références